GlavUpDK je rusko ministarstvo vanjskih poslova.

U prijevodu ime znači GLAVna UPrava za opsluživanje Diplomatskih Snaga (ruski:"Korpusa") (ruski:''ГлавУпДК (Главное Управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России). 

U 2005. godini, trenutno je glavni ravnatelj Ivan Ivanovič Sergejev.

Vanjska poveznica 

 Glavni ured za servis diplomatskog kora u ministarstvu vanjskih poslova Rusije.
 Rusko ministarstvo vanjskih poslova, službene stranice.

Politika Rusije
Ministarstva